Henri Breetvelt (1864-1923), Nederlands plateelschilder
Dolf Breetvelt (1892-1975) (zoon van Henri), Nederlands beeldend kunstenaar